Артур Юрьевич Филипсон (1906—1950) — латвийский и советский актёр, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился 1 апреля 1906 года на территории нынешней Латвии. По окончании в 1927 году 1-й студии Художественного театра в Риге актёр ЛХАДТ имени Я. Райниса.

Умер 27 октября 1950 года. Сын — актёр Янис Филипсон.

Фильмография

Награды и премии 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1945)
 Сталинская премия второй степени (1947) — за исполнение роли Лачпелиса в спектакле «Огонь и ночь» Я. Райниса.

Примечания 

Заслуженные артисты Латвийской ССР